El Torneig de Metz 2011, oficialment conegut com a Open de Moselle 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de setembre del 2011 a l'Arènes de Metz, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011